Adis Lagumdzija
 Mia Lagumdzija
 Mirza Lagumdzija